Neovermilia limata är en ringmaskart som först beskrevs av Muenster in Goldfuss 1831.  Neovermilia limata ingår i släktet Neovermilia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
limata